Robert-Ionatan Sighiartău () este un deputat român, ales în legislaturile 2016-2020 și 2020-2024. Este Membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Inițiator al propunerii legislative de majorare a alocației de stat pentru copii și autor al unui amendament cu același obiectiv, la dezbaterea proiectului bugetului de stat pe 2019. Amendamentul a fost adoptat de plenul Parlamentului, iar alocația pentru aproape 4.000.000 de copii a fost majorată începând cu aprilie 2019. 

Inițiator al propunerii legislative de indexare cu rata inflației a alocației de stat pentru copii. Propunerea a fost adoptata de Parlament pe 15 octombrie 2019 . 

Inițiator al propunerii legislative de eliminare a supraaccizei la carburanți și a supraimpozitării contractelor part-time, proiect înaintat la Senat.

Co-semnatar a peste 60 de propuneri legislative dintre care 5 au devenit legi.  

In 2017 a fost ales Secretar general al Partidului Național Liberal.

A fost șeful campaniei câștigătoare a PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, primele alegeri câștigate de PNL din istoria postdecembristă. 

A coordonat organizarea unor evenimente importante pentru activitatea internă și internațională a Partidului Național Liberal.

A participat activ la relansarea, modernizarea și întărirea organizatorică a Partidului Național Liberal.

Activitate politică 
2016-2017:  Președinte al PNL Bistrița-Năsăud

2013-2017: Vicepreședinte al Departamentului Economic și Mediul de Afaceri din cadrul Biroului Permanent Național al Tineretului Național Liberal (TNL)

2012-2016: Consilier Județean Bistrița-Năsăud

2015-2016: Co-președinte al TNL Bistrița - Năsăud

2012-2014: membru al Partidului Decmocrat Liberal

Experiență profesională 
2010-2016: General Manager Mondial Motors Bistrița (Toyota Dealer),  Bistrița-Năsăud.

2009-2010: Executive Manager S.C. COMAUTOSPORT S.R.L Bistrița-Năsăud.

2008-2009: Service Adviser S.C. Automobile Service S.R.L, Bistrița-Năsăud

Educație și formare 
Licențiat în Economie. Universitatea BABEȘ-BOLYAI din Cluj-Napoca – Facultatea de Studii Europene, Managementul Instituțiilor Europene.

Vezi și 

 Legislatura 2016-2020 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Note

Legături externe 
 Activitatea parlamentară
Site personal

Nașteri în 1989
Nașteri pe 15 martie
Politicieni români în viață
Deputați români 2016-2020
Membri ai Partidului Național Liberal
Bistrițeni
Absolvenți ai Universității Babeș-Bolyai
Deputați români 2020-2024